Levens kan syfta på:

 Levens, Alpes-de-Haute-Provence, Frankrike
 Levens, Alpes-Maritimes – en kommun i Alpes-Maritimes, sydöstra Frankrike
 Levens (kanton)
 Levens, England – en ort och civil parish i South Lakeland, Cumbria, England
 Levens Beach – en strand i Yorke Peninsula, South Australia Australien
 Levens Ø